Змагання з боксу у ваговій категорії до 49 кілограмів серед чоловіків в рамках Чемпіонату України 2013 проводилися з 4 по 8 грудня. У них взяли участь 9 спортсменів з 9 регіонів країни. Переможцем став боксер Дмитро Замотаєв, що представляв Запорізьку область.

Змагання було вперше в Україні проведено за новими правилами AIBA: спортсмени боксували без захисних шоломів, у ваговій категорії до 49 кг боксери використовували рукавички вагою 10 унцій, а поєдинок обслуговували п'ятеро суддів, однак при винесенні рішення враховувалася думка лише трьох з них.

Призери

Розклад

Сітка змагань

Примітки

Посилання 
 
 
 

Чемпіонат України з боксу 2013